Essa é uma lista de países por consumo de eletricidade.

Para facilitar a compreensão dos dados 1 kWh/ano equivale a 0.1141 watts aproximadamente.

Listas de países
Eletricidade